The Amazing Spider-Man kan avse:
 The Amazing Spider-Man (film) – en amerikansk superhjältefilm från 2012
 The Amazing Spider-Man (spel) – ett TV-spel från 2012 baserat på filmen med samma namn
 The Amazing Spider-Man (TV-serie) – en TV-serie som ursprungligen sändes mellan 1977 och 1979
 The Amazing Spider-Man (Game Boy-spel) – från 1990
 The Amazing Spider-Man (serietidning) – en serietidning
 The Amazing Spider-Man 2 – en uppföljare till filmen från 2012 (2014)